la città antica di Norba apula, l'odierna Conversano  
 la città antica di Norba latina, nei pressi di Norma
 Telenorba, gruppo radio-televisivo dell'Italia meridionale, con sede a Conversano